Het seizoen 2006/07 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de heren had Union en Laren als kampioenen. 

Na de onderlinge play-offs promoveerde Laren naar de Hoofdklasse. In het vervolg van de play-offs wist ook Voordaan promotie af te dwingen ten koste van hoofdklasser Klein Zwitserland. DSHC, EMHC, Hudito en Breda degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Promotie/Degradatie Hoofdklasse

Hockey in 2006
Hockey in 2007
Overgangsklasse hockey